Con Teorema di Euclide si intende:

 In teoria dei numeri, il Teorema dell'infinità dei numeri primi
 In geometria, due proprietà elementari dei triangoli rettangoli note in alcuni Paesi come Primo teorema di Euclide e Secondo teorema di Euclide